Irrgang bezeichnet

 einen Ort im böhmischen Teil des Erzgebirges, siehe Bludná

Irrgang ist der Familienname folgender Personen:

 Annegret Irrgang (* 1950), deutsche Leichtathletin, siehe Annegret Richter
 Bernhard Irrgang (* 1953), deutscher Philosoph
 Bernhard Irrgang (Organist) (1869–1916), deutscher Organist
 Brigitte Irrgang (1943–1954), deutsche Schülerin
 Christian Irrgang (* 1957), Hamburger Fotograf
 Claudia Irrgang (* 1978), deutsche Eisschnellläuferin
 Detlef Irrgang (* 1966), deutscher Fußballspieler
 Eva Irrgang (* 1957), deutsche Politikerin (CDU), Landrätin des Kreises Soest
 Fritz Emil Irrgang (1890–1951), deutscher Politiker (NSDAP), MdR, Oberbürgermeister von Bottrop, Bocholt und Recklinghausen
 Georg Irrgang (1860–1939), deutscher Journalist und Schriftsteller
 Horst Irrgang (1929–1997), deutscher Komponist
 Robert Irrgang (1908–nach 1973), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer
 Ruth Köhler-Irrgang (1900–?), deutsche Schriftstellerin
 Vera Irrgang (1946–2021), deutsche Schauspielerin
 Willy Irrgang (1915–1988), deutscher Radsportler